Montrieux est un patronyme désignant des personnalités ou des lieux géographiques.

 Personnalité
 René Montrieux (1806-1883), entrepreneur, député et maire d'Angers.

 Communes
 Montrieux-en-Sologne est une commune française, située dans le département de Loir-et-Cher et la région Centre.
 Méounes-lès-Montrieux est une commune française, située dans le département du Var et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

 Monument
 La chartreuse de Montrieux est un monastère situé à Méounes-lès-Montrieux, dans le  Var.